Виктор Кирпичёв: Кирпичёв, Виктор Львович (1845—1913) — русский физик, профессор механики.
 Кирпичёв, Виктор Николаевич (род. 1959) — русский военнослужащий, генерал-майор (2004).